De samenstelling Tweede Kamer 1977-1981 is een lijst van leden van de Tweede Kamer in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 25 mei 1977 en die van 26 mei 1981. De regering werd gevormd door het kabinet-Van Agt I. De zittingsperiode ging in op 8 juni 1977. Er waren 150 Tweede Kamerleden.

De partijen staan in volgorde van grootte. De politici staan in alfabetische volgorde, uitgezonderd de fractievoorzitter, die telkens vetgedrukt als eerste van zijn of haar partij vermeld staat.

Gekozen bij de verkiezingen van 25 mei 1977

PvdA (53 zetels)
 Joop den Uyl, fractievoorzitter
 Wim Albers 
 Relus ter Beek
 Harry van den Bergh
 Rie de Boois
 Frits Castricum
 Marcel van Dam
 Piet Dankert
 Jaap van der Doef
 Dick Dolman
 Herman Drenth 
 Wim Duisenberg
 Meiny Epema-Brugman
 Arie de Graaf
 Ineke Haas-Berger
 Henk Hartmeijer
 Arie van der Hek 
 Jos van Kemenade 
 Ger Klein 
 Henk Knol
 Kees Kolthoff
 Hans Kombrink
 Martin Konings
 Aad Kosto
 Annie Krouwel-Vlam
 Cees Laban 
 Siepie Langedijk-de Jong  
 Wim Meijer
 Henk Molleman 
 Ina Müller-van Ast
 David van Ooijen
 Schelto Patijn
 Stan Poppe
 Jan Pronk 
 Hessel Rienks
 Peter Roels
 Hein Roethof
 Nora Salomons
 Ge Schaapman
 Jan Schaefer 
 Bonno Spieker
 Bram Stemerdink
 Max van der Stoel
 Piet Stoffelen
 Ed van Thijn
 Jacob Vellenga 
 Anne Vondeling 
 Joop Voogd
 Arend Voortman
 Klaas de Vries
 Ko Wierenga 
 Thijs Wöltgens
 Joop Worrell

CDA (49 zetels)
 Dries van Agt, fractievoorzitter
 Wim Aantjes 
 Harry Aarts
 Frans Andriessen
 Bouke Beumer 
 Hans de Boer
 Joep de Boer
 Jaap Boersma 
 Gerrit Braks 
 Wiel Bremen
 Hans van den Broek
 Pam Cornelissen
 Dien Cornelissen
 Gerrit van Dam
 Kees van Dijk
 Stef Dijkman 
 Hanske Evenhuis-van Essen
 Huib Eversdijk
 Sytze Faber
 Til Gardeniers-Berendsen 
 Hans Gualthérie van Weezel
 Frans van der Gun
 Ted Hazekamp
 Jo Hendriks
 Ad Hermes 
 Jan van Houwelingen
 Cor Kleisterlee jr. 
 Jan de Koning
 Jeltien Kraaijeveld-Wouters 
 Roelof Kruisinga 
 Ad Lansink
 Hannie van Leeuwen
 Gerard van Leijenhorst
 René van der Linden
 Ruud Lubbers 
 Durk van der Mei 
 Gerard van Muiden 
 Harrij Notenboom 
 Rinus Peijnenburg 
 Piet van der Sanden
 Maarten Schakel
 Jan Nico Scholten
 Fons van der Stee 
 Teun Tolman 
 Antoon Veerman
 Steef Weijers
 Tjerk Westerterp 
 Herman Wisselink
 Piet van Zeil

VVD (28 zetels)
 Hans Wiegel, fractievoorzitter
 Gijs van Aardenne
 Pol de Beer
 Cees Berkhouwer 
 Reinier Braams
 Dick Dees
 Wim van Eekelen 
 Albert-Jan Evenhuis 
 Aart Geurtsen
 Nell Ginjaar-Maas
 Loek Hermans
 Huub Jacobse
 Theo Joekes
 Annelien Kappeyne van de Coppello
 Wim Keja
 Henk Koning 
 Neelie Kroes 
 Herman Lauxtermann
 Ed Nijpels
 Ad Ploeg
 Frits Portheine
 Koos Rietkerk
 Jaap Scherpenhuizen
 Erica Terpstra
 Danny Tuijnman
 Els Veder-Smit 
 Jan van de Ven 
 Harry Waalkens

D66 (8 zetels)
 Jan Terlouw, fractievoorzitter
 Laurens Jan Brinkhorst
 Maarten Engwirda 
 Ineke Lambers-Hacquebard
 Chel Mertens 
 Erwin Nypels
 Elida Wessel-Tuinstra
 Henk Zeevalking

PPR (3 zetels)
 Ria Beckers, fractievoorzitter
 Michel van Hulten 
 Leo Jansen

SGP (3 zetels)
 Hette Abma, fractievoorzitter
 Cor van Dis jr.
 Henk van Rossum

CPN (2 zetels)
 Marcus Bakker, fractievoorzitter
 Henk Hoekstra

DS'70 (1 zetel)
 Willem Drees jr., fractievoorzitter

PSP (1 zetel)
 Bram van der Lek, fractievoorzitter

GPV (1 zetel)
 Bart Verbrugh, fractievoorzitter

Boerenpartij (1 zetel)
 Hendrik Koekoek, fractievoorzitter

Bijzonderheden
 André Thomsen (PvdA), Meta van Beek (D'66), Martin van Rooijen en Wim Mateman (beiden CDA) namen hun verkiezing tot Tweede Kamerlid niet aan. Hun opvolgers waren Henk Molleman (PvdA), Elida Wessel-Tuinstra (D'66), Joep de Boer en Hanske Evenhuis-van Essen (beiden CDA). Allen werden op 8 juni 1977 geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1977
 20 augustus: Willem Drees jr. (DS'70) nam ontslag vanwege de verkiezingsnederlaag die zijn partij had geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1977. Zijn opvolger Ruud Nijhof werd op 24 augustus dat jaar geïnstalleerd en werd onmiddellijk fractievoorzitter van DS'70.
 1 september: Ko Wierenga (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Enschede. Zijn opvolger Henk de Hamer werd dezelfde dag nog geïnstalleerd.
 5 september: Cees Laban (PvdA) overleed. Zijn opvolger Flip de Kam werd op 15 september dat jaar geïnstalleerd.
 8 september: Joop den Uyl, Max van der Stoel, Wim Duisenberg, Jos van Kemenade, Jan Pronk (allen PvdA), Ruud Lubbers, Jaap Boersma, Tjerk Westerterp, Fons van der Stee, Jo Hendriks (allen CDA) en Michel van Hulten (PPR) namen ontslag omdat ze het Tweede Kamerlidmaatschap drie maanden gecombineerd hadden met hun ambt van minister of staatssecretaris in het ontslagnemende kabinet-Den Uyl. Hun opvolgers waren Wijnie Jabaaij, Frans Moor, Dirk Duinker, Kees van den Anker, Frits Niessen (allen PvdA), Virginie Korte-van Hemel, Willem de Kwaadsteniet, Martin van Rooijen, Ben Hermsen, Marius van Amelsvoort (allen CDA) en Henk Waltmans (PPR). Jabaaij, Moor, Duinker, Van den Anker, Korte-van Hemel, de Kwaadsteniet, Hermsen en Van Amelsvoort werden op 15 september dat jaar geïnstalleerd, Niessen op 6 oktober en van Rooijen op 1 november. Joop den Uyl werd als fractievoorzitter van de PvdA op 8 september 1977 opgevolgd door Ed van Thijn.
 14 september: Bram Stemerdink (PvdA) nam ontslag omdat hij zijn Tweede Kamerlidmaatschap drie maanden gecombineerd had met het ambt van minister in het ontslagnemende kabinet-Den Uyl. Zijn opvolger Adriaan van Mierlo werd op 6 oktober dat jaar geïnstalleerd.
 2 december: Henk Hoekstra (CPN) vertrok uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Joop Wolff werd op 22 december dat jaar geïnstalleerd.
 19 december: Dries van Agt, Til Gardeniers-Berendsen, Rinus Peijnenburg, Jan de Koning, Frans Andriessen, Roelof Kruisinga (allen CDA), Gijs van Aardenne, Danny Tuijnman en Hans Wiegel (allen VVD) namen ontslag vanwege hun benoeming tot minister in het kabinet-Van Agt I. Hun opvolgers waren Ruud Lubbers, Jaap Boersma, Joep Mommersteeg, Marten Beinema, Ton Frinking, Tjerk Westerterp (allen CDA), Anneke Krijnen, Jan de Voogd en Rudolf de Korte (allen VVD). Allen, op Beinema na, werden op 22 december dat jaar geïnstalleerd, Beinema werd pas op 16 januari 1978 geïnstalleerd. Van Agt werd als fractievoorzitter van de CDA op 20 december 1977 opgevolgd door Wim Aantjes, Wiegel werd als fractievoorzitter van de VVD op 22 december dat jaar opgevolgd door Koos Rietkerk.
 28 december: Durk van der Mei, Ted Hazekamp, Jeltien Kraaijeveld-Wouters (allen CDA), Henk Koning en Neelie Kroes (beiden VVD) namen ontslag vanwege hun benoeming tot staatssecretaris in het kabinet-Van Agt I. Hun opvolgers waren Wim Deetman, Harry Seijben, Gerrit Gerritse (allen CDA), Jan Dirk Blaauw en Broos van Erp (beiden VVD). Allen werden op 16 januari 1978 geïnstalleerd.
 31 december: Wijnie Jabaaij (PvdA) vertrok uit de Tweede Kamer. Haar opvolger Joop den Uyl werd op 16 januari dat jaar geïnstalleerd.

1978
 3 januari: Els Veder-Smit (VVD) nam ontslag vanwege haar benoeming tot staatssecretaris in het kabinet-Van Agt I. Haar opvolger Frits Bolkestein werd op 16 januari dat jaar geïnstalleerd.
 6 januari: Frits Niessen, Kees van den Anker, Adriaan van Mierlo en Flip de Kam (allen PvdA) vertrokken uit de Tweede Kamer. Hun opvolgers waren Jan Pronk, Jos van Kemenade, Bram Stemerdink en Max van der Stoel. Allen werden op 16 januari dat jaar geïnstalleerd.
 9 januari: Ad Hermes (CDA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot staatssecretaris in het kabinet-Van Agt I. Zijn opvolger Ben Bakker werd op 16 januari dat jaar geïnstalleerd.
 12 januari: Dirk Duinker (PvdA) vertrok uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Wim Duisenberg werd op 16 januari dat jaar geïnstalleerd.
 16 januari: Bram van der Lek (PSP) vertrok uit de Tweede Kamer om  persoonlijke redenen. Zijn opvolger Fred van der Spek werd dezelfde dag nog geïnstalleerd en werd onmiddellijk fractievoorzitter van zijn partij.
 16 januari: Ed van Thijn trad af als fractievoorzitter van PvdA en werd dezelfde dag nog opgevolgd door Joop den Uyl.
 19 januari: Wim van Eekelen (VVD) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot staatssecretaris in het kabinet-Van Agt I. Zijn opvolger Max Tripels werd dezelfde dag nog geïnstalleerd.
 24 januari: Tjerk Westerterp (CDA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot algemeen directeur van de Europese Optiebeurs. Zijn opvolger Ben Hennekam werd op 15 februari dat jaar geïnstalleerd.
 4 april: Hannie van Leeuwen (CDA) nam ontslag uit onvrede over het optreden van haar partij tijdens de kabinetsformatie van 1977. Haar opvolger Fred Borgman werd een dag later geïnstalleerd.
 27 juni: Wim Duisenberg (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot vicepresident van Rabobank. Zijn opvolger Dirk Duinker werd op 28 juni dat jaar geïnstalleerd.
 28 juli: Harry Seijben (CDA) overleed. Zijn opvolgster Mieke Andela-Baur werd op 30 augustus dat jaar geïnstalleerd.
 6 september: Jan Schaefer (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot wethouder van Amsterdam. Zijn opvolgster Marijke Wuthrich-van der Vlist werd op 12 september dat jaar geïnstalleerd.
 31 oktober: Jaap Boersma (CDA) nam ontslag uit onvrede over zijn positie binnen de partij. Zijn opvolger Vincent van der Burg werd een dag later geïnstalleerd.
 7 november: Wim Aantjes (CDA) vertrok uit de Tweede Kamer naar aanleiding van onthullingen over zijn oorlogsverleden. Hij werd als fractievoorzitter van de CDA dezelfde dag nog opgevolgd door Ruud Lubbers. Zijn opvolger als Tweede Kamerlid, Bert de Vries, werd op 21 november dat jaar geïnstalleerd.

1979
 24 januari: Henk Zeevalking (D66) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Rijswijk. Zijn opvolgster Suzanne Bischoff van Heemskerck werd dezelfde dag nog geïnstalleerd.
 1 maart: Henk Molleman (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot directeur Integratie en Minderheden op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zijn opvolgster Wijnie Jabaaij werd dezelfde dag nog geïnstalleerd.
 19 juni: Anne Vondeling (PvdA) nam ontslag vanwege zijn verkiezing tot lid van het Europees Parlement. Zijn opvolger Kees van den Anker werd op 28 augustus dat jaar geïnstalleerd.
 26 juni: Annie Krouwel-Vlam (PvdA) nam ontslag vanwege haar verkiezing tot lid van het Europees Parlement. Haar opvolger Flip Buurmeijer werd op 28 augustus dat jaar geïnstalleerd.
 27 juni: Wim Albers (PvdA), Bouke Beumer, Harrij Notenboom en Teun Tolman (allen CDA) namen ontslag vanwege hun verkiezing tot lid van het Europees Parlement. Hun opvolgers Heine Keuning (PvdA),  Jan Buikema, Annemieke van Heel-Kasteel, Joost van Iersel (allen CDA) werden allen op 28 augustus dat jaar geïnstalleerd.
 28 juni: Frans van der Gun (CDA) nam ontslag vanwege zijn verkiezing tot lid van het Europees Parlement. Zijn opvolger Wim Mateman werd op 28 augustus dat jaar geïnstalleerd.
 28 augustus: Jakob Vellenga (PvdA) vertrok uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Kees Zijlstra werd dezelfde dag nog geïnstalleerd.
 4 september: Cees Berkhouwer (VVD) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van het Europees Parlement. Zijn opvolgster Len Rempt-Halmmans de Jongh werd op 11 september dat jaar geïnstalleerd.
 4 september: Herman Drenth (PvdA) nam ontslag vanwege zijn te grote werkbelasting. Zijn opvolger René Toussaint werd op 6 september dat jaar geïnstalleerd.

1980
 5 februari: Ger Klein (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de raad van bestuur van het TNO. Zijn opvolger Henk Veldhoen werd dezelfde dag nog geïnstalleerd.
 6 maart: Gerrit Braks (CDA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Van Agt I. Zijn opvolger Ton van Baars werd op 15 april dat jaar geïnstalleerd.
 16 april: Marius van Amelsvoort (CDA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot staatssecretaris in het kabinet-Van Agt I. Zijn opvolgster Bets Borm-Luijkx werd op 6 mei dat jaar geïnstalleerd.
 18 augustus: Jan Pronk (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot adjunct-secretaris-generaal van het UNCTAD. Zijn opvolger Frits Niessen werd op 27 augustus dat jaar geïnstalleerd.
 1 september: Martin van Rooijen (CDA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot medewerker op de afdeling planning van de Koninklijke Shell. Zijn opvolger Walter Paulis werd op 7 oktober dat jaar geïnstalleerd.

1977-1981
Nederlandse politiek in 1977
Nederlandse politiek in 1978
Nederlandse politiek in 1979
Nederlandse politiek in 1980
Nederlandse politiek in 1981